Il singolare  del Bell Challenge 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Nadia Petrova era la detentrice del titolo, ma si è ritirata, a causa di una malattia virale, nei quarti di finale contro Melinda Czink.

Teste di serie

  Nadia Petrova (quarti, ritirata a causa di una malattia virale)
  Sabine Lisicki (ritirata a causa di un infortunio alla caviglia) →  Ol'ga Alekseevna Pučkova (LL)
  Aleksandra Wozniak (semifinali)
  Lucie Šafářová (finale)

  Melinda Czink (campionessa)   
  Jill Craybas (secondo turno) 
  Varvara Lepchenko (primo turno) 
  Julia Görges (semifinali)

Wildcard
Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard:
  Heidi El Tabakh
  Bethanie Mattek-Sands
  Rebecca Marino

Qualificazioni 
Giocatrici passati dalle qualificazioni:
  Mallory Cecil
  Anna Tatišvili
  Lilia Osterloh
  Amra Sadiković

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Bell Challenge 2009